Burići je ime več naselij:
 Burići, Črna gora
 Burići, Hrvaška